Disneyland – sieć parków rozrywki międzynarodowej korporacji The Walt Disney Company
 Disneyland – powieść autorstwa Stanisława Dygata z roku 1965